Das VUB Open 2002 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Bratislava. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 12. bis 20. Oktober 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Bratislava